Herzberg am Harz
 Herzberg (Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental)
 Breitenbach a. Herzberg

Outros
 Frederick Herzberg

 3316 Herzberg — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos